Сабинка:

Сабинка (приток Уржумки) — река в Кировской области.
Сабинка — река в Хакасии, в южной части Южно-Минусинской котловины.
Сабинка — село в Хакасии.